

Codici 
SSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siasi (Filippine)

Musica 
SSV – progetto techno-house di Andrew Eldritch dei The Sisters of Mercy.

Religione 
S.S.V. – Suore del Santo Volto

Sigle 
S.S.V. – Strada a scorrimento veloce

Trasporti 

 SSV – sigla con cui vengono indicati i veicoli Side by Side (in inglese Side by Side vehicle)